Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Algonquin”
 Pierwszy HMCS „Algonquin” był niszczycielem typu V. W służbie w latach 1944-1970.
 Drugi HMCS „Algonquin” był niszczycielem typu Iroquois. W służbie w latach 1973-2015.

Bibliografia 
 

Algonquin